El término Cáceres 2016 puede referirse a:
 La candidatura de la Ciudad de Cáceres a la capitalidad europea de la Cultura en 2016.
 Cáceres 2016 Basket. Equipo de baloncesto profesional de la ciudad de Cáceres que milita en la liga LEB Oro.